Dänzer oder Daenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dänzer (* 1948), Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG)
 Carl Daenzer (1820–1906), badischer Freiheitskämpfer und Verleger
 Frieda Dänzer (1930–2015), Schweizer Skirennfahrerin
 Georg Dänzer (1848–1893), österreichischer Musiker
 Walter Daenzer (1907–1985), Schweizer Hochschullehrer (ETH)

Siehe auch:
 Danzer
 Denzer